Regnault es un apellido de origen francés que puede referirse a las siguientes personas:
 Jean-Baptiste Regnault (1754-1829), pintor.
 Henri Victor Regnault (1810-1878), químico, físico y fotógrafo.
 Henri Regnault (1843-1871), pintor, hijo del anterior.